La ligne 9 est une ancienne ligne du tramway de Bruxelles.

Histoire 
La ligne est supprimée le  :

 la section Bruxelles Porte d'Anderlecht - Molenbeek parvis Saint-Jean-Baptiste est fermée à tout-trafic ;
la section Molenbeek (carrefour) Léopold II / Ribaucourt - Jette (carrefour) Sacré-Cœur / Secrétin est reprise par la ligne 103 ;
la section Bruxelles Porte de Namur - Uccle Silence est reprise par la ligne 55.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway de Bruxelles

Ancienne ligne du tramway de Bruxelles